La Costa ima više značenja:
 La Costa, Alessandria
 La Costa, Arezzo
 La Costa, Bergamo
 La Costa, Bologna
 La Costa, Bolzano
 La Costa, Cuneo
 La Costa, Genoa
 La Costa, Lecco
 La Costa, Massa-Carrara
 La Costa, Parma
 La Costa, Piacenza
 La Costa, Savona
 La Costa, Verona
 La Costa, Vicenza